Тепеско има више значења:

 Тепеско (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тепеско (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепеско (Тепеско, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику